Северна Македония (тогава Република Македония) записва първото си участие в конкурса Песен на Евровизия през 1998 година. От дебюта си на конкуренцията в страната се занимава Македонска радио-телевизия.

Представители 
Таблицата по-долу включва имената на всички македонски представители, заглавията на песните и резултатите в областта на конкуренцията и резултати по-специално години:

Източници